HERE, de naam van God in het Nederlands
 Here (Alessia Cara), de debuutsingle van de Canadese zangeres Alessia Cara
 Here (Alicia Keys), een studioalbum van de Amerikaanse zangeres Alicia Keys
 Here (In Your Arms), een nummer van de Amerikaanse band Hellogoodbye
 Here (geslacht), een geslacht van tweekleppigen
 Here Technologies, digitale wegenkaarten